«Воркута́» — скорый фирменный поезд № 41/42, курсирующий по маршруту Воркута — Москва — Воркута.

История 
Скорый поезд № 41/42 по маршруту Москва — Воркута впервые отправился в 1974 году.

В начале 2014 года, через 40 лет после запуска, по инициативе губернатора республики Коми Вячеслава Гайзера было принято решение сделать этот поезд фирменным. К этому присоединились ОАО РЖД и компания Северсталь. К лету поезд был доведён до уровня фирменного и с 12 июня получил этот статус. Прибытие первого поезда, имеющего статус фирменного в Воркуту стало большим торжеством в городе. Прицепные вагоны Москва — Усинск при этом остались нефирменными.

В отличие от многих фирменных поездов, у поезда «Воркута» никогда не было фирменной ливреи.

Характеристика поезда 
 Поезд № 41/42 фирменный «Воркута» круглогодичный, ежедневный.
 Нумерация вагонов в пути следования: указана при следовании из Москвы с «головы» поезда, при следовании из Воркуты с «хвоста» поезда.
 Максимально допустимая длина поезда по участкам следования (вагоны 25,5 м):
 по Московской железной дороге — 17 вагонов;
 по Северной железной дороге — 18 вагонов.
 Установленная схема поезда по участкам следования (состав сформирован из вагонов длиной 25,5 м): 
 от Москвы-Пассажирской-Ярославской до Печоры — 17 вагонов; 
 от Печоры до Воркуты — 14 вагонов.
 Станции изменения направления движения поезда: Котлас-Узловой, Котлас-Южный.
 Станции смены локомотивов: Данилов, Коноша I, Котлас-Южный.
 Станции смены локомотивных бригад без смены локомотива: Сосногорск, Печора, Инта I.
 Станции снабжения поезда водой: Москва-Пассажирская-Ярославская, Вологда I, Котлас-Южный, Сосногорск, Воркута.
 Станции снабжения поезда топливом: Москва-Пассажирская-Ярославская, Котлас-Южный, Воркута.
 Станции обслуживания ЭЧТК: Москва-Пассажирская-Ярославская, Котлас-Узловой (по заявке).
 Станции сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и шлака: Москва-Пассажирская-Ярославская, Коноша I, Котлас-Узловой, Сосногорск, Воркута.
 Выделяются места: 
 в вагоне № 5 места с 1 по 32 для пассажиров, с 33 по 36 для хранения постельных принадлежностей и размещения старшего проводника;
 в вагоне № 8 места с 1 по 8 для проводников и хранения постельных принадлежностей, ЛНП и ПЭМ, места с 9 по 12 для отдыха работников вагона-ресторана, места с 13 по 16 для сотрудников полиции, места с 17 по 20 для пассажиров, с 21 по 24 для перевозки багажа, места 29, 30 для инвалидов с коляской;
 во всех купейных вагонах (кроме вагона № 8) места с 1 по 36 для пассажиров, места 37, 38 для проводников и хранения постельных принадлежностей;
 во всех плацкартных вагонах места с 1 по 53 для пассажиров, места 53, 54 для хранения постельных принадлежностей.
 Переменный трафарет: 
 в вагоне № 7 места 1 по 4 по станции Ухта круглогодично в одном направлении при следовании Москвы;
 в вагоне № 7 места с 21 по 24 по станции Ярославль-Главный круглогодично в одном направлении при следовании Москвы;
 в вагоне № 14 места с 1 по 4 по станции Котлас-Южный круглогодично в одном направлении при следовании Москвы.
 Вагоны повышенной комфортности: 
 вагон № 7 — с признаком «женское купе»;
 вагон № 10 — экономкласса.
 Беспересадочные вагоны:
 Беспересадочные вагоны №№ 13, 14, 15, 16, 17 сообщением Москва — Усинск курсируют круглогодично ежедневно; отправлением из Москвы в «хвосте» поезда № 42 Москва — Воркута, с переприцепкой по станции Печора в «голову» поезда № 692 Печора — Усинск; из Усинска отправляется в «голове» поезда № 305 Усинск — Сыктывкар с переприцепкой по станции Печора в «хвост» поезда № 41 Воркута — Москва.
 Прицепные вагоны: нет.
 Прочие вагоны: нет.
 Факультативные вагоны №№ 2, 9, 10, 11, 14, 15 включаются при увеличении пассажиропотока и исключаются при его уменьшении с объявлением об исключении не менее чем за 5 дней до отправления поезда.
 Станции пограничного и таможенного контроля: нет.

Схема состава поезда 

 В обороте четыре состава ЛВЧД-7 «Москва-3» Московского филиала ФПК на ЭПТ и КО.

Условные обозначения 
 Б — багажный вагон
 ВР — вагон-ресторан
 ВСТ — служебно-технический вагон
 К — купейный вагон
 КРИ — купейный вагон с радиоузлом, с местами для инвалидов
 ПЛ — плацкартный вагон
 ф — факультативный вагон
 * — техническая остановка без права посадки и высадки пассажиров

Примечания 

Поезда России
Поезда Московской железной дороги
Поезда Северной железной дороги